— ядро операционной системы, поддерживающее многозадачность и созданное в университете Карнеги — Меллон.

 Hyundai Accent — субкомпактный автомобиль производства компании Hyundai Motor Company

См. также 
 Акцент